Ва́гензейль () — немецкая фамилия:

 
 Иоганн Кристоф Вагензейль (1633—1705) — немецкий историк
 Кристиан Якоб Вагензейль (1756—1839) — немецкий писатель, просветитель, публицист
 Курт Вагензейль (1904—1988) — немецкий переводчик
 Фердинанд Вагензейль (1887—1967) — немецкий анатом